Хайдеггер — фамилия.
 Хайдеггер, Иоганн Генрих (1633—1698) — швейцарский богослов, гебраист, профессор.
 Хайдеггер, Кристина (1942—2021) — австрийская поэтесса и писательница.
 Хайдеггер, Линус (род. 1995) — австрийский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр 2018 года.
 Хайдеггер, Мартин (1889—1976) — немецкий философ, давший новое направление немецкой и общемировой философии, является одним из крупнейших философов XX века.